Jan Ruciński (1873–1914) – sędzia
 Jan Ruciński – duchowny rzymskokatolicki